Дэйв Коз (; ) — американский саксофонист eврейского происхождения, исполняющий музыку в стиле джаз и смус-джаз. Сотрудничал со многими известными исполнителями в разные годы. Кроме карьеры музыканта также вёл собственное радиошоу в течение долгого времени. 22 сентября 2009 года был удостоен собственной звезды на Голливудской «Аллее славы».

Дискография

Альбомы

Совместные синглы 
 Castle of Dreams, (1990)
 Emily, (1990)
 Nothing But the Radio On, (1990)
 You Make Me Smile, (1993)
 Faces of the Heart (General Hospital Theme Song), (1993)
 Lucky Man, (1994)
 Together Again, (1999)
 Careless Whisper, (2000)
 Somewhere/Summer of '42''', (2006)
 It Might Be You'', (2007)

Синглы

Примечания

Ссылки 
 Dave Koz official website
  The Dave Koz Radio Show
 The Dave Koz & Friends Cruise
 The beauty of coming out, by Dave Koz Personal essay in The Advocate
 Audio interview recorded February 2007
 Dave Koz discography at Discogs.
 Listen to Dave Koz radio show online — A partial list of radio stations carrying the Dave Koz radio show, with scheduled broadcast times and streaming links.
 Interview Saxophonist Dave Koz Warns People of the «American Idol Mentality»

Голливудская «Аллея славы»
Саксофонисты США
Исполнители Concord Records
Саксофонисты по алфавиту